Дерновский сельский совет () — входит в состав
Тростянецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Дерновое
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Дерновое
 с. Рябовка

Примечания